Чемпионат Закарпатской области по футболу — областное соревнование украинского футбола среди любительских команд. В соревновании участвуют 8 клубов. Проводится под эгидой Закарпатской ассоциации футбола.

Все победители

Ссылки 
 Закарпатская ассоциация футбола
 Турнирная таблица
 Турнирная таблица на сайте Федерации футбола Закарпатья
 Берегове – берег чемпіонів

Футбольные клубы 
 ФК Минай
 ФК Середнє
 ФК Севлюш Виноградів
 ФК Поляна
 ФК Ужгород
 ФК Бужора Іршава
 ФК Вільхівці
 ФК Карпати Рахів
 ФК Оболонь Хуст
 ФК Боржава Довге

См. также 
 Кубок Закарпатской области по футболу

Футбол в Закарпатской области
Региональные чемпионаты Украины по футболу